Marie-Christine Vergiat (né en 1956), militante associative et femme politique française, députée européenne de 2009 à 2019.
 Timothé Vergiat (né en 1998), joueur de basket-ball professionnel français.